Godon ist der Familienname folgender Personen:

 Dorian Godon (* 1996), französischer Radrennfahrer
 Éric Godon (* 1959), belgischer Schauspieler und Regisseur
 Margarete Godon (1909–2005), deutsche Graphikerin, Malerin und Bildhauerin